Evandro ist Namensbestandteil von:

 Isla Evandro, Pitt-Inseln, Antarktika
 Rocca d’Evandro, italienische Gemeinde in der Provinz Caserta, Kampanien

Siehe auch:
 Euandros